Leuvensestraat (Den Haag)
Leuvensestraat (Diest)
Leuvensestraat (Groessen)
Leuvensestraat (Sint-Joris-Weert)
Leuvensestraat (Tienen)
Leuvensestraat (Vilvoorde)